Gumpenkarspitze steht für:

 Gumpenkarspitze (Karwendel), ein 2010 m hohen Berg im Karwendel
 Gumpenkarspitze (Ammergauer Alpen), ein 1918 m hohen Berg in den Ammergauer Alpen